Bia Paes Leme é uma cantora, instrumentista e arranjadora de música popular brasileira.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro